Canot ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre-Charles Canot (1710–1777), französischer Zeichner und Kupferstecher des Rokoko
 Philippe Canot (1715–1783), französischer Zeichner und Maler des Rokoko